Angielski pacjent – powieść Michaela Ondaatje, wydana w 1992
 Angielski pacjent – film  w reżyserii Anthony’ego Minghelli z roku 1996